Чемпионат Европы по фигурному катанию 1957 года — соревнование по фигурному катанию за титул чемпиона Европы, которое проходило с 14 по 16 февраля 1957 года в Вене, Австрия. Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное катание, парное катание и в спортивных танцах на льду. В турнире приняли участие 94 фигуриста из 12 стран. У мужчин победил представитель Франции Ален Жилетти, у женщин победила представительница Австрии Ханна Эйгель, среди пар победу одержали представители Чехословакии Вера Суханкова и Зденек Долежал, в танцах чемпионами Европы стали представители Великобритании Джун Маркхам и Кортни Джонс.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)
 Результаты чемпионатов Европы 1950—1959 годов (мужчины)
 Результаты чемпионатов Европы 1950—1959 годов (женщины)
 Результаты чемпионатов Европы 1947—1959 годов (пары)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Вене
1957 год в фигурном катании
Европа
Февраль 1957 года
Спорт в Австрии в 1957 году
Чемпионаты Европы в 1957 году
Чемпионаты Европы в Австрии